Hamad Al-Harbi – calciatore kuwaitiano
 Ibrahim Al-Harbi – ex calciatore saudita
 Khaled al-Harbi – terrorista saudita
 Mansoor Al-Harbi – calciatore saudita
 Mousa Al-Harbi – ex giocatore di calcio a 5 saudita